Хулойский муниципалитет (  xulos municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Аджария. Находится на юго-западе Грузии, на территории исторической области Аджария. Административный центр — Хуло.

История

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 25450 жителей, на 1 января 2014 года — 36,1 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 33 430 чел.

Административное деление

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 79 населённых пунктов, в том числе 1 посёлок городского типа.
 Хуло, пгт ()
 Агара ()
 Ададзееби ()
 Ахалубани ()
 Ахалшени ()
 Бако ()
 Беглети ()
 Богаури ()
 Бодзаури ()
 Ванадзееби ()
 Вашакмадзееби ()
 Вернеби ()
 Ганахлеба ()
 Геладзееби ()
 Гелаури ()
 Годгадзееби ()
 Горгадзееби ()
 Горджомеладзееби ()
 Горджоми ()
 Гудасахо ()
 Гурдзаули ()
 Гурта ()
 Даниспараули ()
 Деканашвилеби ()
 Джварикети ()
 Дзирквадзееби ()
 Дзмагула ()
 Диаконидзееби ()
 Дидаджара ()
 Диокниси ()
 Дуадзееби ()
 Зеда-Тхилвана ()
 Земо-Вашловани ()
 Иакобадзееби ()
 Иремадзееби ()
 Калота ()
 Кватиа ()
 Кведа-Тхилвана ()
 Квемо-Вашловани ()
 Кедлеби ()
 Кинчаури ()
 Кортохи ()
 Курдули ()
 Курцхали ()
 Лабаидзееби ()
 Маниакети ()
 Махалакаури ()
 Мекеидзееби ()
 Мерчхети ()
 Мехелашвилеби ()
 Минтадзееби ()
 Мтисубани ()
 Намонастреви ()
 Окруашвилеби ()
 Ошанахеви ()
 Паксадзееби ()
 Пантнари ()
 Пачха ()
 Пушрукаули ()
 Раквта ()
 Рикети ()
 Сацихури ()
 Сквана ()
 Степанашвилеби ()
 Схандара ()
 Табахмела ()
 Таго ()
 Тунадзееби ()
 Учхо ()
 Хихадзири ()
 Цаблана ()
 Цаблиани ()
 Цинцкаладзееби ()
  Чао ()
 Чахаури ()
 Чери ()
 Шуасопели ()
 Шурмули ()
 Элелидзееби ()

Примечания 

Муниципалитеты Грузии